

События

Римская империя 
 Лето — первый антиеврейский погром в Александрии
 Октябрь — смещение Авилия Флакка.
 Император: Гай Юлий Цезарь Калигула (патриций); консулы: Марк Аквила Юлиан и Публий Ноний Аспренат (оба — плебеи); консулы-суффекты: Сервий Азиний Целер и Секст Ноний Квинтилиан (оба — плебеи); проконсул: Гай Цетроний Микцион (в Бетике).
 Болезнь Калигулы и выздоровление.
 Префект претория — Корнелий Сабин.
 Строительство моста через пролив между Байями и Путеоли.
 Смерть и обожествление Юлии Друзиллы.
 Понтийское царство пожаловано Полемону II.
 Котис назначен царём Малой Армении.

Персия:
 38—51 — власть в Парфии сохранили представители власти, не принадлежащие к Аршакидам.

Китай:
 Ко двору императора прибыло посольство из «Западного края» (Средняя Азия, Фергана) с просьбой принять их в подданство, и избавить от Хунну.

Скончались 

 10 июня — Юлия Друзилла, сестра Калигулы
 Артабан III — царь Парфии (12—38)
  — царь Киликии (17—38)
 Гай Рубеллий Бланд — консул-суффект Римской империи 18 года
  — китайский правительственный чиновник и инженер. Впервые применил гидравлический двигатель в металлургии
 Квинт Невий Суторий Макрон — префект претория (31—38), принуждён к самоубийству.
 Марк Порций Катон — консул-суффект Римской империи 36 года, Казнён
 Реметалк II — царь Одрисского царства (18—38)
 Рискупорид I Аспург — царь Боспорского царства (14—38)
 Энния Невия — жена Макрона и любовница Калигулы. Принуждена к самоубийству.

См. также

Примечания